Верхняя Криница () — село,
Верхнекриничанский сельский совет,
Васильевский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2320983001. Население по переписи 2001 года составляло 1534 человека.

Является административным центром Верхнекриничанского сельского совета, в который, кроме того, входит село Лесное.

Географическое положение 
Село Верхняя Криница находится на левом берегу реки Каховского водохранилища (Днепр) в месте впадения в него реки Карачекрак,
выше по течению на расстоянии в 7 км расположено село Каменское.
Рядом проходит автомобильная дорога  ().
Через село проходит железная дорога, станция Попово.

История 
 1920 — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Верхнекриничанская общеобразовательная школа I—II ступеней
 Амбулатория общей практики семейной медицины
 Верхнекриничанский сельский клуб
 Верхнекриничанская сельская библиотека
 Отделение почтовой связи
 Детский сад "Пролисок"

Религия 
 Храм во имя Святых Благоверных страстотерпцев Николая и Александры.
 Свято-Андреевский Храм

Примечания